Sandur steht für:

 Sandur (Färöer), ein Ort auf den Färöern
 Sandur (Indien), eine Stadt in Indien
 Sandur (Staat), ein ehemaliger Fürstenstaat in Indien